Einstellung des Verfahrens oder Verfahrenseinstellung steht für:

 Einstellung des Insolvenzverfahrens
 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht #Einstellung des Verfahrens
 Diversion (Deutschland) #Einstellung im Zwischen- oder Hauptverfahren, § 47 JGG
 Einstellung des Konkursverfahrens

 Einstellung des Strafverfahrens steht für:
 Einstellung des Strafverfahrens (Deutschland), Verfahrensbeendigung bei Offenhalten der Schuldfrage
 Einstellung des Strafverfahrens (Schweiz), Abschluss eines Untersuchungsverfahrens durch Beschluss der Staatsanwaltschaft